Метенино — посёлок в Петушинском районе Владимирской области России, входит в состав Пекшинского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 9 км на юг от центра поселения деревни Пекша, в 22 км на восток от райцентра города Петушки.

История 
Посёлок образован до Великой Отечественной войны при разработке Метенинского торфопредприятия, до 1990-х годов в посёлке существовала линия узкоколейной железной дороги до Костерёво. Посёлок входил в состав Болдинского сельсовета Петушинского района, с 2005 года — в составе Пекшинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Петушинского района